A falu jegyzője, Eötvös József regénye
 A falu jegyzője (1920) magyar némafilm Damó Oszkár rendezésében
 A falu jegyzője (1986) Zsurzs Éva négy részes tévéfilmje